Miguel Ángel Cortés puede hacer referencia a:
 Miguel Ángel Cortés Martín, político español.
 Miguel Ángel Cortés Urbano, guitarrista flamenco español.